hrabstwo Holmes (ang. Holmes County) w USA, w stanie Floryda
 hrabstwo Holmes (ang. Holmes County) w USA, w stanie Missisipi
 hrabstwo Holmes (ang. Holmes County) w USA, w stanie Ohio